August Zimmermann kan syfta på:

* August Zimmermann (1810–1891), tysk violinist och musikpedagog
 August Zimmermann (1845–1926), tysk skolman och klassisk filolog